Geld regiert die Welt steht für:

 sprichwörtliche Redensart, siehe Liste geflügelter Worte/G #Geld regiert die Welt.
 Nachtschicht – Geld regiert die Welt, Episode einer ZDF-Krimiserie (2012)